Текуаниљо има више значења:

 Текуаниљо, Балнеарио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Текуаниљо, Ел Охо де Агва (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику